

Onoz, section de la commune belge de Jemeppe-sur-Sambre, située en Région wallonne dans la province de Namur

Onoz, commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté